Myzostoma armatae är en ringmaskart som beskrevs av Mark J. Grygier 1989. Myzostoma armatae ingår i släktet Myzostoma och familjen Myzostomidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
armatae